In Concert: Live at Philharmonic Hall é um álbum ao vivo de Miles Davis.

Álbuns de Miles Davis
Álbuns de 1973